Okręty US Navy o nazwie USS  "Spruance", pochodzącej od nazwiska Raymonda A. Spruance – wysokiego rangą dowódcy amerykańskiego walczącego w czasie II wojny światowej na Pacyfiku:
 Pierwszy "Spruance" (DD-963) był okrętem głównym niszczycieli typu Spruance. Został zwodowany w 1973 i skreślony z listy w 2005.
 Drugi "Spruance" (DDG-111) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke. szedł do służby w 2011. 
Spruance